Alkalihalogenide sind die Salze von jedem der fünf Alkalimetalle mit jeder der vier Halogenwasserstoffsäuren. Alle Alkalihalogenide sind farblose, kubisch kristallisierende Feststoffe.

Die Spalten sind – bis auf die Formel – sortierbar, wobei die Namen und die Anionen nicht alphabetisch, sondern nach den Ordnungszahlen sortiert werden:  
 Namen: Zuerst nach Kationen, dann nach Anionen (das ist auch die anfängliche Sortierung);
 Anionen: Zuerst nach Anionen, dann nach Kationen.

Siehe auch 
 Liste der Erdalkalihalogenide

Alkalihalogenide
!Halogenverbindung